Осова — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Осова — деревня в Вороновском районе Гродненской области.

Польша 
 Осова — деревня в Влодавском повяте Люблинского воеводства.

Украина 
 Осова — село в Емильчинском районе Житомирской области.
 Осова — село в Дубровицком районе Ровненской области.
 Осова — село в Костопольском районе Ровненской области.